Висти́лия (; родилась, по одной из версий, не позднее 30 года до н. э., Игувий, Римская республика — умерла после 5 года, Римская империя) — римлянка из малоименитого плебейского рода, прославившаяся среди своих современников тем, что имела семерых детей от шести разных мужей. 

Плиний Старший дополнительно отмечал, что большинство её беременностей «были удивительно короткими».

Биография

Происхождение и родство 
Вестилия (или же Вистилия) происходила из неименитого плебейского рода, представители которого никогда не поднимались в своей гражданско-политической карьере выше претуры. Братом Вестилии, предположительно, мог быть некий Секст Вестилий, преторий (бывший претор) и близкий друг римского полководца Друза Старшего, младшего брата императора Тиберия. По мнению бельгийского учёного Фредерика Юлиана Вервата, это обстоятельство делало Вистилию «чрезвычайно ценной невестой, чьи связи открывали её мужьям и их совместным детям фантастические перспективы». По одной из версий, уже до 10 года до н. э. Вестилия успела четырежды побывать в браке; из них три — со знатными мужьями (clarissimi mariti). Однако в 9 году до н. э. Децим Клавдий Друз умер в результате несчастного случая (падения с лошади), и брачный союз с дочерью из преторского рода внезапно стал гораздо менее выгодным для честолюбивых и высокопоставленных сенаторов, происходивших из знатных семейств.

Несколько позже Секст Вестилий был принят в так называемую «когорту друзей принцепса» (cohors amicorum), и её ценность как невесты вновь повысилась. Вследствие такого обстоятельства Вистилия выходила замуж ещё дважды. Когда Тиберий рассердился на Секста из-за критики им нравов своего внучатого племянника, Калигулы, он исключил Вестилия из своего окружения. К тому времени, когда Секст покончил с собой в 32 году, по словам Ф. Вервата, он «уже давно пережил период своей полезности для власти».

Семьи и потомки 
Благодаря короткому сообщению Плиния Старшего известно, что Вистилия была замужем шесть раз и имела от разных супругов семерых детей. Крупный британский историк Рональд Сайм идентифицировал её детей следующим образом, предварительно датировав годы их рождения:

 Глитий (род. около 15 года до н. э.), отец ординарного консула Публия Глития Галла;
 Публий Помпоний Секунд (род. около 14 года до н. э.), трагик и консул-суффект в 44 году;
 Квинт  Помпоний Секунд (род. около 12 года до н. э.), консул-суффект в 41 году;
 Орфит (род. около 11 года до н. э.), отец Сервия Корнелия Сципиона Сальвидиена Орфита, ординарного консула в 51 году;
 Публий Суиллий Руф (между 10 и 7 до н. э. — 58), консул-суффект в промежутке между 41 и 45 годом, отец Марка Суиллия Неруллина, консула в 50 году, и Суиллия Цезонина, участника заговора Мессалины;
 Гней Домиций Корбулон (род. между 4 годом до н. э. и 1 годом), выдающийся военачальник и консул 39 года, отец Домиции Лонгины, впоследствии вышедшей замуж за императора Домициана;
 Милония Цезония (род. в 5 году), четвёртая и последняя жена Калигулы.

Примечания

Литература 
 . Onomasticon historiae Romanae. — Frankfurt, 1589. — 978 sp. — Kol. 894;
 Dessau H. Рrosopographia imperii romani (PIR). — Berolini: apvd Georgivm Reimervm, 1898. — Bd. III — Sp. 448. — № 491;
 ;
 Biographical dictionary of ancient Greek and Roman women / Marjorie Lightman and Benjamin Lightman. — New York, 2000. — 433 ps. — P. 333. — ISBN 978-0-8160-6710-7.

Вестилии
Родившиеся в I веке до н. э.
Родившиеся в Губбио
Женщины Древнего Рима
Умершие в I веке